Пышково — название населённых пунктов:

Россия 
 Пышково — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Пышково — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Пышково — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Пышково — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Пышково — деревня в Торжокском районе Тверской области.